Іліє Настасе був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі його переміг Гаролд Соломон.

У фіналі Бйорн Борг переміг Мануеля Орантеса з рахунком 2–6, 6–7(1–7), 6–0, 6–1, 6–1. Формат чемпіонату був дещо незвичним як для турнірів «Grand Slam» серед чоловіків: матчі в перших двох колах могли складатися щонайбільше з трьох сетів, тоді як матчі в решті кіл могли складатися з п'яти сетів.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1974 О Френч Open Men's Singles draw 

1974 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу